Kleptocracy Asset Recovery Initiative (KARI) (Инициатива по возврату похищенных активов) — проект правительства США под эгидой Министерства юстиции, направленный на контроль и конфискацию денежных средств и активов, полученных незаконным путем и находящихся вне пределов США. Дает возможность возбуждать дела в судах США для того, чтобы облегчить иностранным правительствам конфискацию активов иностранных чиновников в США.

Инициатива была предложена в 2010 году пятью прокурорами США, но в дальнейшем число сторонников проекта увеличилось.

Известные дела 
 Хищение государственных средств нигерийским экс-главой государства Сани Абачей и Даном Этете, бывшим министром нетфяной промышленности Нигерии. Похищенная сумма составила 1,3 миллиарда долларов.
 Хищение более 3,5 миллиардов долларов премьер-министром Малайзии Наджибом Разаком.

Примечания 

Коррупция